Conrad Platzmann ist der Name folgender Personen:

* Conrad Platzmann (Kaufmann, 1749) (1749–1812), deutscher Kaufmann aus Lübeck und preußischer Diplomat
 Conrad Platzmann (Kaufmann, 1775) (1775–1838), deutscher Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck